Mangu (Estland), een dorp in Estland
 Mangu (Nigeria), een ‘Local Government Area’ in Nigeria
 een alternatieve naam voor Möngke Khan
 Mangú, een gerecht uit de Dominicaanse Republiek